Haterius ist der Name folgender Personen:

 Quintus Haterius, römischer Senator der frühen Kaiserzeit
 Tiberius Haterius Saturninus, römischer Suffektkonsul 164